Wiśniów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Wiśniów, un village dans la voïvodie de Lublin
 Wiśniów, un village dans la voïvodie de Łódź